Le Bal des vampires est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Bal des vampires, film de Roman Polanski sorti en 1967 ;
 Le Bal des vampires, comédie musicale de Jim Steinman et Michael Kunze, d'après le film ;
 Le Bal des vampires, bande dessinée de Pat Mills et Olivier Ledroit ;
 Le Bal des vampires, album de bande dessinée de la série Mélusine.